Górki (powiat Kętrzyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Kętrzyński
 Górki (powiat Piski), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Górki (powiat Kaliski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Górki (powiat Kolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kolski
 Górki (Koejavië-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Mogileński
 Górki (gemeente Karczmiska), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Opolski
 Górki (powiat Parczewski), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Parczewski
 Górki (powiat Gorzowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Gorzowski
 Górki (powiat Strzelecko-Drezdenecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Górki (powiat Pajęczański), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Pajęczański
 Górki (powiat Sieradzki), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Górki (powiat Białobrzeski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Białobrzeski
 Górki (powiat Garwoliński), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński
 Górki (powiat Łosicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Łosicki
 Górki (powiat Miński), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Górki (powiat Nowodworski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Nowodworski
 Górki (powiat Otwocki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Otwocki
 Górki (powiat Płocki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki
 Górki (powiat Przasnyski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przasnyski
 Górki (powiat Siedlecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Górki (powiat Sochaczewski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski
 Górki (powiat Żyrardowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Górki (Opole), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Opolski
 Górki (powiat Bytowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Górki (powiat Kościerski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kościerski
 Górki (powiat Kwidzyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kwidzyński
 Górki (gemeente Stary Dzierzgoń), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Sztumski
 Górki (gemeente Sztum), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Sztumski
 Górki (powiat Brzozowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Brzozowski
 Górki (powiat Mielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Górki (powiat Kłobucki), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki
 Górki Śląskie, een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski
 Górki (powiat Buski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Górki (powiat Kielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Górki (powiat Pińczowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski
 Górki (powiat Sandomierski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski
 Górki (powiat Skarżyski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Skarżyski
 Górki (powiat Kamieński), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamieński
 Górki (powiat Szczecinecki), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki